«Театральный роман» — российский художественный фильм, снятый в 2002 году режиссёрами Олегом Бабицким и Юрием Гольдиным по одноимённому произведению Михаила Булгакова.

Сюжет 
Бывший работник газеты, а ныне драматург Максудов, безуспешно пытается поставить свою пьесу о Гражданской войне. Решительно всё против него — и бежавший неведомо куда издатель, и весьма профессиональный, но крайне своеобразный директор Иван Васильевич и «старейшины» театра, недовольные пьесой, в которой должны играть более молодые актёры.

Была ли поставлена пьеса, или осталась лишь предсмертным видением «типичного покойника» Максудова — выясняется в эпилоге. Хотя, вполне возможно, что и прозвучавший выстрел и рассказ о неудачливом литераторе, якобы бросившемся с Цепного моста, лишь части мистификации…

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Олег Бабицкий, Юрий Гольдин
 Сценарист: Евгений Унгард, Олег Бабицкий, Юрий Гольдин
 Оператор-постановщик: Артур Гимпель
 Художник-постановщик: Владимир Аронин
 Художники по костюмам: Алина Будникова, Ирина Белоусова
 Режиссёр: Тамара Владимирцева
 Оператор: Александр Лобов
 Звукооператор: Максим Молотков
 Музыкальный редактор: Александр Гурьянов
 Редактор: Елена Ковалевская
 Художник по гриму: Галина Ковалёва
 Консультант: Александр Урес
 Директор: Вера Виленская
 Дирижёр: Сергей Скрипка

Музыкальное сопровождение 
В фильме использованы фрагменты произведений Карла Орфа (кантата «Кармина Бурана»), Шарля Гуно (опера «Фауст»), Фредерика Шопена (вальс си минор, соч. 69 № 2), Фрица Крейслера («Маленький венский марш»), Густава Малера (симфония № 1 «Титан»), а также  Антонина Дворжака и Джузеппе Верди (опера «Аида»).

Призы и награды 
 2004 — номинация на премию «Золотой орёл» за лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий включительно).

Ссылки 

Фильмы России 2002 года
Телефильмы России 2002 года
Фильмы, снятые по заказу ВГТРК
Кинокомедии России
Кинокомедии 2002 года
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Михаила Булгакова
Фильмы о театре